Johannes Olai, latinisering av Johan, Jöns eller Hans Olsson eller Olofsson, kan avse:

Johannes Olai Anthelius
 Johannes Olai Gevaliensis
 Johannes Olai Sevallius
Johannes Olai Drake
Johannes IV Olavi

Se även
Johan Olsson
Johan Olofsson
Hans Olsson
Hans Olofsson
Jöns Olsson